Een Nederlandse familienaam, die in de 20ste eeuw is uitgestorven.
 Willem Borski (1765-1814), uit Rusland afkomstig Nederlands zakenman
 Johanna Borski-Van de Velde (1764-1846), zakenvrouw
 Johannes Borski (1755-1825), burgemeester
 David Borski (1793-1870), politicus en koopman
 Willem Borski (1799-1881)
 Willem Borski (1834-1884)

Een van de volgende Russische districten:
 Borski District (Oblast Nizjni Novgorod), een district in  de Oblast Nizjni Novgorod in Rusland
 Borski District (Oblast Samara), a district in de Oblast Samara in Rusland